Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2015 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 19. bis 22. Mai 2015 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Herreneinzel Qualifikation
2015